Котовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котовка — хутор в Вилейском районе Минской области.

Молдавия 
 Котовка — село в Сынжерейском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Котовка — село в Григориопольском районе.

Россия 
 Котовка — село в Почепском районе Брянской области.
 Котовка — хутор в Петропавловском районе Воронежской области.
 Котовка — село в Касторенском районе Курской области.
 Котовка — деревня в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Котовка — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Котовка — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Котовка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Котовка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Котовка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Котовка — деревня в Чаинском районе Томской области.
 Котовка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Котовка — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Котовка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Котовка — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Котовка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Котовка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Котовка (до 2016 г. — Котовское) — село в Березовском районе Одесской области.
 Котовка — село в Путивльском районе Сумской области.
 Котовка — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Котовка — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Котовка — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Котовка (быв. Котовского) — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Котовка — до 2016 года название села Покровское в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Котовка — до 2016 года название села Латовка в Беляевском районе Одесской области.